Германия не участвовала в зимних Олимпийских играх 1948 года. Связано это было, во-первых, с её ролью в развязывании Второй мировой войны, а во-вторых, с тем, что её воссозданный в 1947 году НОК не представлял никакого международно признанного государства. В 1949 году была образована ФРГ, «Deutscher Olympischer Ausschuß» был переименован в Национальный Олимпийский комитет Германии и признан Международным олимпийским комитетом. Национальному Олимпийскому комитету ГДР в признании было отказано, спортсменам ГДР было рекомендовано выступать в единой германской команде вместе со спортсменами ФРГ. В 1952 году ГДР отказалась на это пойти, и поэтому под названием «Германия» тогда выступали только спортсмены ФРГ.

На Зимних Олимпийских играх 1952 года Германию представляли 53 человека (41 мужчина, 12 женщин) в 8 видах спорта, сумевшие завоевать три золотых, две серебряных и две бронзовые медали, что поместило германскую команду на 4-е место в неофициальном командном зачёте

Медалисты

Ссылки 
 

1952 год в Германии
Страны на зимних Олимпийских играх 1952 года